Майское поле:
 Майское поле () — всеобщее народное собрание у франков после его перенесния на месяц май (изначально — мартовское поле).
 Майское поле — собрание на Марсовом поле в Париже в 1815 году, в период Ста дней.
 «Майское поле» — итальянский фильм 1935 года.
 Майское поле (, Майфельд) — спортивный газон у Олимпийского стадиона в Берлине.